Francesco d'Avalos (circa 1620-1649) – I principe di Troia, gran cancelliere del Regno di Napoli e cancelliere del collegio dei dottori in Napoli
 Francesco d'Avalos (1930-2014) – compositore e direttore d'orchestra italiano